Cameron Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cameron Mountain (Fremont County, Colorado)	
 Cameron Mountain (Gunnison County, Colorado)	
 Cameron Mountain (Maine)	
 Cameron Mountain (Oklahoma)	
 Cameron Mountain (Virginia)